Николай Данилович Евреинов (27 мая 1830 года - 1 мая 1904 года) - представитель дворянского рода Евреиновых, записанных за Московской губернией, кадровый военный, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Биография 
С 16 апреля 1872 года - генерал-майор Свиты Е.И.В.
 
В 1871 - 1876 годы - командир лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады.
 
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов - командовал артиллерией 10-го армейского корпуса.
 
С 30 августа 1881 года - генерал-лейтенант. В 1882 - 1887 годы - командир артиллерии 2-го армейского корпуса.

Награды 
В 1877 году награждён золотым Георгиевским оружием, саблей с надписью «За храбрость».

Семья 
Супруга Мария Викторовна Гарднер (+ 1915 год). Сыновья:
Владимир (1875 - 1942) - подпоручик, коллежский секретарь, умер во Франции.
Александр (1877 - 1959) - архиепископ, Ватиканский дипломат.

Примечания 

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генерал-майоры Свиты
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Артиллеристы Российской империи
Николай